Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2013 года в III дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 7 по 10 февраля в Измите (Турция) и с 11 по 16 марта в Тайбэе (Тайвань). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2014 года. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, перешла в группу А третьего дивизиона чемпионата мира 2014 года.

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 9 национальных команд — четыре из Азии, две из Европы, по одной из Океании, Африки и Северной Америки. Сборная Китая пришла из второго дивизиона, сборные Турции, Израиля и Ирландии не участвовали в прошлом году, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 7 главных и 9 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2013 года. 
В группе А третьего дивизиона участвовало 3 главных и 5 линейных судей. В группе B третьего дивизиона участвовало 3 главных и 4 линейных судей.

Группа А третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2013 года

Главные судьи
  Мун Джэхён
  Джейми Миллер
  Хидэки Ямаути

Линейные судьи
  Хон Хёнгук
  Бенуа Мартино
  Брэйден О’Локлин
  Джадсон Риттер
  Митчелл Уотерс

Группа B третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2013 года

Главные судьи
  Эдуард Ибатулин
  Валентин Ласкар
  Олафур Освальдссон

Линейные судьи
  Александру Бутуцел
  Онур Озтюрк
  Аргун Туре
  Вадим Язерский

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+8).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Сунь Цзэхао
 Защитник:  Куань Цин
 Нападающий:  Цзи Пэн

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Максим Ефтимов
  Цзи Пэн
  Кэллам Бёрнс
  Ричард Альбрехт
  Сяо Поюнь

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Берк Акин
 Защитник:  Люк Стрингер
 Нападающий:  Бар Циммерман

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Конор Редмонд
  Юваль Розенталь
  Уэсли Кротц
  Фатих Фанер

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Ю
Ю
Ю*3
Третий
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Турции
Чемпионаты мира на Тайване